Князь Дмитрий Михайлович Шаховской (15 февраля 1934, Франция) — историк, генеалог, общественный деятель.

Биография
Происходит из рода князей Шаховских. Сын юриста Михаила Дмитриевича Шаховского (1910-1955) и Марии Дмитриевны Пастуховой (1906-1989). Внук директора Торгово-промышленного банка Дмитрия Николаевича Шаховского (1871-1930) и Марии Дмитриевны Олениной (1874-1919). Правнук сенатора, тайного советника Николая Ивановича Шаховского (1823-1890) и княжны Натальи Алексеевны Трубецкой.

Окончил Сорбонну. Доктор историко-филологических наук. Профессор университетов в городе Нанси и в городе Ренн. Профессор Свято-Сергиевского института в Париже.

Сотрудник Николая Флегонтовича Иконникова. Автор сочинения в 4 томах «Русское общество и дворянство» («Societé et noblesse russe») (Rennes, 1978-1986) и других работ по истории и генеалогии.

Вице-президент и председатель родословной комиссии Союза русских дворян во Франции.

В 2019 г. встречался с министром иностранных дел России С. В. Лавровым. По сообщению МИД: "В ходе беседы С. В. Лавров особо отметил вклад Д. М. Шаховского в поддержание богатства и разнообразия русской цивилизации, сохранение русского наследия за рубежом, духовное сплочение представителей всех волн русской эмиграции не только во Франции но и по всему миру. Министр также вручил Д.М.Шаховскому нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество».

Почетный член Русского генеалогического общества и Историко-родословного общества в Москве. Награжден медалью Савёлова Российской генеалогической федерации.

Семья
Первым браком женат на Наталье Александровне Егоровой (1944-1989), вторым – на Тамаре Георгиевне Тхоржевской (родилась в 1948 г.). 

Дети: Иван (родился в 1969 г.), Наталья (родилась в 1971 г.), Илларион (родился в 1980 г.).

Примечания

Литература 
 Члены Российских генеалогических обществ - М: Старая Басманная, 2011 - С. 328.

Генеалоги России
Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Историки России
Историки по алфавиту
Дмитрий Михайлович (общественный деятель)